Der Taekwondowettkampf im Schwergewicht der Frauen (über 67 kg) bei den Olympischen Sommerspielen 2020 wurde am 27. Juli 2021 in der Halle A der Makuhari Messe in Chiba ausgetragen.

Titelträger

Ergebnisse

Turnierplan

Hoffnungsrunde

Weblinks 
 Ergebnisse (englisch)

Schwergewicht Frauen
Sportveranstaltung in Chiba